Лас Пиједреситас има више значења:

 Лас Пиједреситас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пиједреситас (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пиједреситас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику